III liga polska w piłce nożnej (1994/1995) – 43. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 140 drużyn, grając w 8 grupach systemem kołowym.

Grupa I (Mazury) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Środkowa) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Górny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Lublin) 
Tabela końcowa:

Grupa V (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa VI (Pomorze) 
Tabela końcowa:

Grupa VII (Poznań) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (Dolny Śląsk) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki grupy V 
 Wyniki grupy VI 
 Wyniki grupy VII 
 Wyniki grupy VIII 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w polskim sporcie
1995 w polskim sporcie